Cessnock kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cessnock (ort), New South Wales, 
 Cessnock (region), New South Wales, 

Robotskapade Australienförgreningar